Juniorvärldsmästerskapen i friidrott 2021 (officiellt World Athletics U20 Championships) var de 18:e juniorvärldsmästerskapen och anordnades i Nairobi, Kenya mellan den 18 och 22 augusti 2021. Tävlingarna var öppna för atleter födda tidigast 1 januari 2002.

Medaljörer

Herrar

Löpgrenar

Teknikgrenar

Damer

Löpgrenar

Teknikgrenar

Mixed

Medaljtabell

Källor

Noter

Friidrottsåret 2021
2021 i Kenya
Sport i Nairobi
Friidrott i Kenya